Turin bezeichnet folgende geographischen Orte:
 Turin, eine Großstadt in Italien
 Metropolitanstadt Turin, eine Metropolitanstadt in der italienischen Region Piemont
 Turin (Iowa), eine Stadt in Iowa
 Turin (Georgia), eine Stadt in Georgia
 Turin (New York), einen Ort im US-Bundesstaat New York
 Turin (El Salvador), einen Ort im Departemonto Ahachuapán in El Salvador
 Turin VS, einen Weiler in der Gemeinde Sitten im Schweizer Kanton Wallis
 Turin (Irland), einen Ort im irischen County Westmeath

Turin ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Turin (* 1953), Biophysiker und Autor
 Niels Turin Nielsen (1887–1964), dänischer Turner
 Wiktor Alexandrowitsch Turin (meist Viktor Turin; 1895–1945), russischer Filmregisseur

Turin bezeichnet:
 Codex Turin, eine Sammlung von Blättern mit Notizen, Skizzen und Zeichnungen von Leonardo da Vinci, siehe Kodex über den Vogelflug
 Turin-Mailänder Stundenbuch, Gebetbuch
 Turiner Skala, eine Skala zur Abschätzung des Risikos eines Einschlags von Asteroiden oder Kometen

Siehe auch:
 Torino
 Tooreen
 Turrin